Михаи́л Пло́тников:
 Плотников, Михаил Андреевич (род. 1992) — российский хоккеист.
 Плотников, Михаил Иванович (1897—?) — советский военно-морской деятель, инженер-капитан 1-го ранга.
 Плотников, Михаил Михайлович (1901—1992) — советский архитектор-реставратор.
 Плотников, Михаил Самуилович (род. 1965) — российский шоумен, радио- и телеведущий.